Wardner – città dell'Idaho (USA)
 Wardner – città della Columbia Britannica (Canada)
 Wardner – videogioco del 1987